Faktor je informativna oddaja, ki se od 6. marca 2017 predvaja na TV3 Slovenija. Nekdaj je oddajo ustvaril in vodil Vladimir Vodušek, zato se je imenovala VV Faktor. Jeseni 2017 sta vodenje prevzela Bojan Požar in Aljuš Pertinač, kar je bilo očitno precej neusklajeno z načrti in željami Vladimirja Voduška.

Pregled

VV Faktor

Marec 2017

April 2017

Maj 2017

Junij 2017

Prva sezona Faktor

September 2017

Oktober 2017

November 2017

December 2017

Januar 2018 

|*med novoletnimi počitnicami so bile na sporedu štiri oddaje Pregled leta 2017, zato se januarja oddaja nadaljuje s 67. oddajo

Februar 2018

Marec 2018

April 2018

Maj 2018

Junij 2018

Druga sezona

September 2018

Oktober 2018

November 2018

December 2018

Januar 2019

Februar 2019

Marec 2019

April 2019

Maj 2019

Junij 2019

Tretja sezona

September 2019

Oktober 2019

November 2019

December 2019

Januar 2020

Februar 2020

Marec 2020

April 2020

Maj 2020

Junij 2020

Četrta sezona

September 2020

Oktober 2020

November 2020

December 2020

Januar 2021 
Bojana Požarja je januarja 2021 zamenjala Norma Brščić (roj. Korošec), ki je že s svojim tretjim vodenjem oddaje 21. januarja 2021 močno razburila javnost in s svojimi izjavami sprožila več prijav ter inšpekcijskih nadzorov. AKOS je julija televiziji TV3 odredil, naj »preneha s spodbujanjem rasne neenakopravnosti ter izzivanjem rasnega sovraštva in nestrpnosti.« Inšpektorat za medije je avgusta 2021 za STA potrdil, »da so prejeli dve prijavi zaradi izjav na TV3, ki po mnenju prijavitelja javno spodbujajo k sovraštvu, nasilju in nestrpnosti. Ker gre za sume kaznivih dejanj, zoper izdajatelje pa niso predvidene sankcije po zakonu o medijih, je inšpektorat prijavi odstopil policiji.«

Od aprila 2021 Norma Brščić oddaje Faktor ne vodi več. Sporna oddaja številka 519 je bila že spomladi 2021 umaknjena iz arhiva na portalu YouTube.

Februar 2021

Marec 2021

April 2021

Maj 2021

Junij 2021

Peta sezona

September 2021

Oktober 2021

November 2021

December 2021

Januar 2022

Februar 2022

Marec 2022

April 2022

Maj 2022

Junij 2022

Šesta sezona

September 2022

Oktober 2022

November 2022

December 2022

Januar 2023

Februar 2023

Marec 2023

Sklici in opombe 

Seznami epizod